

Architettura 
 Vico – in epoca romana e medievale, nome generico attribuito a un borgo
 Vico – in epoca moderna e contemporanea, nome generico attribuito a una strada assai ristretta e riservata al transito pedonale

Geografia

Francia 
 Vico – comune nel dipartimento della Corsica del Sud (Corsica)

Italia 
 Vico – antico nome di Trevico, comune nella provincia di Avellino (Campania)
 Vico – antico nome di Vicoforte, comune nella provincia di Cuneo (Piemonte)
 Vico – frazione di Bagnone, comune nella provincia di Massa-Carrara (Toscana)
 Vico – frazione di Colle di Val d'Elsa, comune nella provincia di Siena (Toscana)
 Vico – frazione di Edolo, comune nella provincia di Brescia (Lombardia)
 Vico – frazione-capoluogo di Forni di Sopra, comune nella provincia di Udine (Friuli-Venezia Giulia)
 Vico – frazione di Forni di Sotto, comune della provincia di Udine (Friuli-Venezia Giulia)
 Vico – frazione di Nesso, comune nella provincia di Como (Lombardia)
 Vico Canavese – comune nella provincia di Torino (Piemonte)
 Vico del Gargano, già Vico – comune nella provincia di Foggia (Puglia)
 Vico d'Elsa – frazione di Barberino Val d'Elsa, comune nella provincia di Firenze (Toscana)
 Vico di Pantano – antico nome di Villa Literno, comune nella provincia di Caserta (Campania)
 Vico Equense – comune della città metropolitana di Napoli (Campania)
 Vico nel Lazio – comune nella provincia di Frosinone (Lazio)
 Vico Pisano – antico nome di Vicopisano, comune nella provincia di Pisa (Toscana)
 Baronia di Vico – comprensorio storico-geografico dell'Irpinia
 Casali di Vico – antico nome di Casali d'Aschi, frazione di Gioia dei Marsi nella provincia dell'Aquila (Abruzzo)
 Fossato di Vico – comune nella provincia di Perugia (Umbria)
 Lago di Vico – lago nella provincia di Viterbo (Lazio)

Svizzera 
 Vico Morcote – comune nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)

Onomastica 

 Vico – nome proprio di persona italiano maschile, diminutivo di Ludovico

Persone 
 Antonio Vico (1847-1929) – cardinale e arcivescovo italiano
 Cesare Vico Lodovici (1885-1968) – commediografo, scrittore e traduttore italiano
 Enea Vico (1523-1567) – incisore e numismatico italiano
Vinicius Duarte (1996), meglio noto come Vico – calciatore brasiliano
Fede Vico (1994) – calciatore spagnolo
 Gabriella Vico (1987) – pallavolista italiana
 Giambattista Vico (1668-1744) – filosofo, storico e giurista italiano
Ludovico Vico (1952-2021) – politico italiano
 Uros Vico (1981) – tennista italiano
 Vico C (1971) – rapper e cantante portoricano

Pagine correlate 
 Da Vico
 De Vico
 Di Vico (disambigua)
 Diocesi di Vico

Altri progetti